Rada Miasta Poznania VIII kadencji (2018–2024)

 Przewodniczący: Grzegorz Ganowicz.
 Wiceprzewodniczący: Dominika Król, Przemysław Alexandrowicz, Agnieszka Lewandowska.

Działalność Rady 
Sesja inauguracyjna Rady odbyła się 19 listopada 2018. 

W Radzie funkcjonują 2 kluby radnych: Koalicji Obywatelskiej (KO, 21 radnych) oraz Prawa i Sprawiedliwości (PiS, 9 radnych). Czterech radnych pozostało niezrzeszonych. Mandatów od samego początku kadencji nie objęli Jacek Jaśkowiak, Mariusz Wiśniewski oraz Tomasz Lewandowski.

Lista radnych

Komisje Rady i ich Przewodniczący 
Opracowano na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej (stan na 25 grudnia 2018 roku).
 Doraźna Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej – Mateusz Rozmiarek (PiS)
 Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego – Małgorzata Dudzic-Biskupska (KO)
 Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki – Lidia Dudziak (PiS) Przewodnicząca (do 30.11.2020); od 07.12.2020 Przewodniczący Bartłomiej Ignaszewski
 Komisja Kultury i Nauki – Grzegorz Jura (KO)
 Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Konrad Zaradny (KO)
 Komisja Oświaty i Wychowania – Marek Sternalski (KO)
 Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji – Łukasz Mikuła (KO)
 Komisja Rewizyjna – Klaudia Strzelecka (PiS)
 Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia – Maria Lisiecka-Pawełczak (KO)
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Małgorzata Woźniak (KO)
 Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej – Wojciech Kręglewski (PO)
 Komisja Współpracy Lokalnej i Porządku Publicznego – Monika Danelska (KO)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 2018 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 2018 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 2018 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania
2018 w Poznaniu
2019 w Poznaniu
2020 w Poznaniu
2021 w Poznaniu